Dyckerpotts Erben ist der Titel von:

 Dyckerpotts Erben (Schauspiel),  Komödie von Robert Grötzsch aus dem Jahr 1917
 Dyckerpotts Erben (Film), deutscher Film von Hans Behrendt aus dem Jahr 1928